Dunk, een manier om punten te behalen in basketbal
Slam Dunk (manga), een Japanse manga en animatieserie